Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1975 vond plaats op zaterdag 31 mei, en zaterdagen 7, 14 en 21 juni 1975 in Utrecht. Dit is de eerste en enige keer dat Eef Nieuwenhuizen Nederlands kampioen werd. De toernooiopzet was dat er 7 ronden gespeeld werden. Er werd ten minste zekergesteld dat de sterkste speelsters tegen elkaar gespeeld hadden.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1975
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Amsterdam